Якаб-Хедь — найвища гора західного гірського масиву в Південній Угорщині.

 Андреа Якаб (* 1981) — румунська ковзанярка.
 Давід Якаб (* 1993) — угорський футболіст.
 Петер Якаб (* 1980) — угорський політик. Президент Йоббіка та депутат Національних зборів.
 Река Якаб (* 1987) — угорська футболіска-півзахисниця.
 Юдіт Якаб (* 1989) — угорська баскетболістка.
 Янош Якаб (* 1986) — угорський тенісист.

 Якаб Каусер (1878—1925) — угорський легкоатлет.
 Якаб Сібалін (* 1965) — угорський гандболіст.
 Якаб Феллнер (1722—1780) — угорський бароковий архітектор.
 Якаб Цеснекі — угорський дворянин 13 століття. Граф Тренчина.
Угорські прізвища